Cikeusik (Sukahaji), een plaats in Indonesië
Cikeusik (Cidahu), een plaats in Indonesië
Cikeusik (Wanasalam)